Solenopsis geminata är en myrart som först beskrevs av den danske zoologen Johan Christian Fabricius 1804.  Solenopsis geminata ingår i släktet eldmyror, och familjen myror.

Underarter 
Arten delas in i följande underarter:
 S. g. geminata
 S. g. micans

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Eldmyror
geminata